Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1981 () — 3-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 9 по 15 января 1981 года в городе Карачи (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, второе место заняла сборная Австралии, бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ.

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1981 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1981 на сайте todor66.com

1981
Январь 1981 года
Спорт в Пакистане в 1981 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи